

Sigle 
 The Main Event Mafia – una stable di wrestling

Acronimi 
 MEM – Mediateca del Mediterraneo, edificio con funzione polivalente di Cagliari

Codici 
 MEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Memphis, Tennessee, Stati Uniti d'America
 mem – codice ISO 639-3 della lingua mangala

Linguistica 
 Mem – lettera dell'alfabeto fenicio e ebraico

Veicoli
 MEM – Mars Excursion Module, modulo di escursione marziana